Rückblende steht für:
 eine Erzähltechnik in Film und Fernsehen sowie in der Literatur, siehe Analepse
 Rückblende (Foto- und Karikaturenwettbewerb), ein Wettbewerb für politische Fotografie und Karikatur in Deutschland
 Rückblende (Fernsehsendung), mehrere unabhängige von SFB, RBB, WDR und ZDF ausgestrahlte Fernsehsendungen über Zeitgeschichte

Die Rückblende steht für:
 Die Rückblende, eine satirische Hörfunksendung des RIAS von 1954 bis 1975

Siehe auch: